Il singolare del torneo di tennis Prague Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Radka Zrubáková che ha battuto in finale Kateřina Kroupová 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Radka Zrubáková (campionessa)
 Andrea Strnadová (primo turno)
 Assente
 Nicole Krijger-Jagerman (secondo turno)

 Veronika Martinek (semifinali)
 Meike Babel (secondo turno)
 Dominique Monami (primo turno)
 Christelle Fauche (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Open 1992